Vanga's (Vangidae) zijn een familie van vogels uit de orde zangvogels. Over de soorten uit deze familie is weinig bekend.

Kenmerken
Vele soorten hebben een zwart-met-witte tekening en een zware snavel met een haakvormige punt. De lichaamslengte varieert van 12 tot 30 cm.

Leefwijze
De meeste soorten zijn klauwierachtige bosvogels die zich voeden met reptielen, kikkers en insecten. Ze zijn allen boombewoners.

Verspreiding
Het zijn kleine tot middelgrote oscine zangvogels die voorkomen in de vochtige oerwouden op Madagaskar. Sommige soorten bevinden zich ook wel op de meer westelijke savannes of zelfs in halfwoestijnen met struikgewas. Alleen de blauwe vanga komt voor op de Comoren .

Voortplanting
Het legsel bestaat uit 3 tot 4 eieren, die worden gelegd in komvormige nesten in een boom en zijn gemaakt van twijgen. De jongen worden door beide ouders gevoed.

Status als beschermde soorten 
Sommige vangasoorten zijn algemeen zoals de brilvanga (Leptopterus chabert) die ook kan leven in secondair bos en aanplantingen met exotische boomsoorten. Verscheidene soorten worden echter bedreigd in hun voortbestaan door verlies van leefgebieden in de oorspronkelijke bossen. Zo heeft de Pollens vanga (Xenopirostris polleni) de status gevoelig en zijn Calicalicus rufocarpalis, de zwarte vanga (Oriolia bernieri), de helmvanga (Euryceros prevostii) en de Fanovana-newtonia (Newtonia fanovanae) kwetsbare soorten geworden terwijl de Van Dams vanga (Xenopirostris damii) en bedreigde diersoort is op de Rode Lijst van de IUCN. Het leefgebied van deze laatste soort is beperkt tot een stuk bos in het noordwesten dat wordt aangetast door afbranden en in cultuur brengen.

Taxonomie 
Volgens moleculair genetisch onderzoek uit 2006 is deze familie het meest verwant is aan de Helmklauwieren (Prionopidae) en de Tephrodornithidae. Deze families behoren allemaal tot de clade (superfamilie) Corvoidea. De familie telt 21 geslachten en bijna 40 soorten.
Artamella
Bias
Calicalicus
Cyanolanius
Euryceros
Falculea
Hemipus
Hypositta
Leptopterus
Megabyas
Mystacornis
Newtonia
Oriolia
Philentoma
Prionops
Pseudobias
Schetba
Tephrodornis
Tylas
Vanga
Xenopirostris

Zie ook
 Lijst van vogels in Madagaskar